Anja Javoršek (ur. 27 lutego 1996) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka SK Zagorje, drużynowa wicemistrzyni świata juniorów 2014.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 21 stycznia 2009 w Dobbiaco-Toblach podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 47,0 m na skoczni średniej i zajmując 32. miejsce.

19 lutego 2013 zajęła trzynaste miejsce na europejskim festiwalu młodzieży w konkurencji indywidualnej, po skokach na 61,0 i 58,5 m.. Trzy dni później wystartowała w konkursie drużyn mieszanych, wraz z Juliją Sršen, Cene Prevcem i Anže Laniškiem i zdobyła srebrny medal.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 25 stycznia 2014 w Planicy, zajmując 26. miejsce i tym samym zdobywając pierwsze pucharowe punkty.

28 stycznia 2014 wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie uplasowała się indywidualnie na 17 pozycji, a dwa dni później, wraz z drużyną została wicemistrzynią świata juniorek. Rok później w Ałmaty zajęła indywidualnie 26. miejsce, zaś drużynowo – miejsce piąte.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na mistrzostwach świata juniorów - szczegółowo

Europejski festiwal młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1996